

Rivieren in Rusland 
 Joerjevka (zijrivier van de Bakovskaja Paloega) - zijrivier van de Bakovskaja Paloega in het stroomgebied van de Pjoza
 Joerjevka (zijrivier van de Vetloega) - zijrivier van de Vetloega in het stroomgebied van de Wolga
 Joerjevka (zijrivier van de Noedola) - zijrivier van de Noedola in het stroomgebied van de Istra

Plaatsen

Rusland 
 Joerjevka (Belgorod) - dorp in de Russische oblast Belgorod
 Joerjevka (Jaroslavl) - dorp in de Russische oblast Jaroslavl
 Joerjevka (Kostroma) - dorp in de Russische oblast Kostroma
 Joerjevka (Krasnojarsk) - dorp in de Russische kraj Krasnojarsk
 Joerjevka (district Konysjovski) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Joerjevka (district Oktjabrski) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Joerjevka (Moskou) - dorp in de Russische oblast Moskou
 Joerjevka (Nizjni Novgorod) - dorp in de Russische oblast Nizjni Novgorod
 Joerjevka (Orenburg) - dorp in de Russische oblast Orenburg
 Joerjevka (Orjol) - dorp in de Russische oblast Orjol
 Joerjevka (Tsjoevasjië) - dorp in de Russische republiek Tsjoevasjië
 Joerjevka (Toela) - dorp in de Russische oblast Toela

Oekraïne 
 Joerjivka (Dnjepropetrovsk) - nederzetting met stedelijk karakter in de Russische oblast Dnjepropetrovsk
 Joerjivka (Odessa) - dorp in de Russische oblast Odessa
 Joerjivka (Poltava) - dorp in de Russische oblast Poltava
 Joerjivka (Tsjernihiv) - dorp in de Russische oblast Tsjernihiv